Pramotton, frazione del comune di Donnas, in Valle d'Aosta, dov'è situata l'omonima torre
Richard Pramotton, sciatore italiano
Roger Pramotton, sciatore italiano